Список бывших населённых пунктов на территории сельского поселения „Победа“ Ржевского района Тверской области.

Примечания 

 
Списки населённых пунктов Тверской области